Ladik peut désigner :

Villes 
 Ladik chef-lieu de district de la province de Samsun en Turquie ; 
 Ladik nom turc au  de Laodicée du Lycos près de Denizli en Turquie ;
 Ladik, localité à 35 km au nord de Konya (Turquie), l'ancienne « Laodicée la Brûlée ».

Autres 
 Le lac de Ladik
 Le Beylicat de Ladik, principauté turque du  ayant pour capitale Ladik (Laodicée du Lycos/Denizli)
 Ládík diminutif du prénom masculin tchèque Ladislav